Чемпионат мира по волейболу среди мужчин — международный турнир по волейболу, проводимый раз в 4 года под эгидой Международной федерации волейбола (ФИВБ). Является самым престижным, после Олимпийских игр, турниром для национальных сборных по данному виду спорта.

История 

Решение о проведении чемпионатов мира было принято ФИВБ в 1948 году. Первый турнир прошёл в 1949 году. С 1952 года также проводится чемпионат среди женских сборных.

Первые два чемпионата проводились на открытых площадках, остальные — в залах. В первых пяти чемпионатах участвовать могли все заявившиеся команды. С 1966 года часть участников отбиралась по итогам континентальных первенств и предшествующего чемпионата мира, остальные — по итогам квалификации. С 1998 года все участники (кроме освобождённых от отбора победителя предыдущего первенства и действующего чемпиона мира) квалифицируются только по итогам отборочного турнира.

Во всех 20 состоявшихся чемпионатах не участвовала ни одна команда, 19 раз выступала в турнире сборная Болгарии, 18 — Италия, Бразилия и Польша.

Всего в мировых первенствах участвовали национальные сборные 66 стран, 18 из которых удавалось подниматься на пьедестал почёта, а победителями турниров становились 7 сборных: 6 раз — СССР, 4 раза — Италия, по 3 раза — Бразилия и Польша, два раза — Чехословакия, по одному разу — ГДР и США.

Среди волейболистов самыми именитыми являются трёхкратные чемпионы мира Андреа Гардини, Фердинандо Ди Джорджи, Андреа Джани, Марко Браччи (все — Италия) и бразильцы Данте Амарал, Жиба и Родриго Сантана (Родриган).

Мировое первенство принимали 12 стран, причём Италия — трижды, Чехословакия, СССР, Франция, Бразилия, Аргентина, Япония, Болгария и Польша — по два раза. Выиграть чемпионат на своём поле удавалось сборной СССР (1952, 1962), сборной Чехословакии (1966) и сборной Польши (2014).
 
На чемпионатах мира проведено 1705 матчей. Первый состоялся 10 сентября 1949 года на Зимнем стадионе в Праге между сборными Болгарии и Италии. Сильнее оказались болгарские волейболисты, выигравшие со счётом 3:1. 1705-й матч прошёл 11 сентября 2022 года на арене «Сподек» в Катовице. Это был поединок за звание чемпиона мира между сборными Италии и Польши, в котором победили итальянцы — 3:1.

Рекорд посещаемости матча чемпионата мира был установлен 30 августа 2014 года — игра между сборными Польши и Сербии прошла на Национальном стадионе в Варшаве и собрала 61,5 тысячи зрителей.

Призёры

Участники

Распределение медалей по сборным

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди женщин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации волейбола

Волейбольные соревнования
Чемпионаты мира по волейболу
Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года